Madara puede referirse a:
Madara, localidad de la provincia de Shumen, Bulgaria.
Caballero de Madara, relieve altomedieval tallado en roca y Patrimonio de la Humanidad.
Madara Uchiha, personaje del manga y anime Naruto.